Това е списък на кметовете на град София или неговата община, включително изпълняващите длъжността.

Списък

Живи бивши кметове 
Към  г. има петима живи бивши кметове:

Най-скоро починал бивш кмет на София е Стефан Нинов (1986 – 1990) – на 9 ноември 2018 г., на 76 години. Друг бивш кмет, починал през 2018 г., е Петър Междуречки (1978 – 1986) – на 13 февруари, на 83 години.

Източници 
 
 tribune.bg

 
София